Ulica Balonowa – nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Balonowa w Łodzi
 Ulica Balonowa w Warszawie

Balonowa